HK Donbas bzw. HK Donbass steht für:

 HK Donbass Donezk, Eishockeyverein aus der Stadt Donezk, Ukraine
 HK Donbas (Handball), Handballverein aus der Ukraine